Smučarski skoki na Zimskih olimpijskih igrah 2014 - moški srednja skakalnica posamično. Zmagal je Kamil Stoch, drugo mesto je osvojil Peter Prevc, tretje pa Anders Bardal.

Rezultati

Kvalifikacije

Tekma

Viri
 Uradni rezultati kvalifikacij
 Uradni rezultati tekme

Moški srednja skakalnica posamično